Manhès est un patronyme porté par les personnes suivantes :
 Charles Antoine Manhès (1777-1854), un général français ;
 Henri Manhès (1889-1959), un colonel et résistant français dont une rue et un jardin portent le nom à Paris ;
 Jean-Baptiste Manhès (1897-1963), athlète français spécialiste du marathon ;
 Gustave Manhès (1880- ? après 1931) , anarchiste français
 Pierre Manhès (1841 – 1906), industriel et métallurgiste français
 Yvan Manhès (1975-), un joueur et entraîneur français de rugby à XV.

Voir aussi 
 Rue du Colonel-Manhès
 Jardin de la rue du Colonel Manhès
 Procédé Manhès-David

Patronyme français